Fortabat puede hacer referencia a:

Alfredo Fortabat, empresario argentino, fundador de la compañía cementera Loma Negra.
María Amalia Lacroze de Fortabat, empresaria argentina, viuda de Alfredo Fortabat.
Museo Fortabat, museo de arte privado ubicado en el barrio de Puerto Madero, Ciudad de Buenos Aires.
Villa Alfredo Fortabat, localidad argentina también conocida como Loma Negra.
Villa Cacique, localidad argentina a veces denominada Estación Alfredo Fortabat.